Super Turrican – videogioco per Super Nintendo
Super Turrican – videogioco per Nintendo Entertainment System